Nostalgie peut désigner :

La nostalgie, un sentiment.

Radios 
 Nostalgie, une station de radio française ;
 Nostalgie, une station de radio belge francophone diffusée en Wallonie ;
 Nostalgie, une station de radio belge néerlandophone diffusée en Flandre ;
 Nostalgie, une station de radio diffusée en Côte d'Ivoire ;
 Nostalgie, une station de radio diffusée en Guinée.

Œuvres

Littérature

 La nostalgie n'est plus ce qu'elle était, autobiographie de l'actrice Simone Signoret (1976) ;
 La Nostalgie (1993), roman roumain de Mircea Cărtărescu.

Cinéma

 Nostalgie, film de Victor Tourjanski (1937) ;
 Nostalgie de la lumière, film franco-chilien de Patricio Guzmán (2010).

Voir aussi 
Nostalgia